In der Hoofdklasse 1993/94 wurde die 71. niederländische Mannschaftsmeisterschaft im Schach ausgespielt. 

Der Titelverteidiger Volmac Rotterdam, die Hilversums Schaakgenootschap und De Variant Breda lieferten sich einen Dreikampf um den Titel. Am Ende lagen Rotterdam und Breda mannschafts- und brettpunktgleich an der Spitze, Meister wurde die Mannschaft aus Breda, die den direkten Vergleich gewonnen hatte. Aus der Klasse 1 waren die Bussums Schaakgenootschap und Philidor Leeuwarden aufgestiegen. Während Bussum den Klassenerhalt erreichte, musste Leeuwarden zusammen mit Utrecht direkt wieder absteigen.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 18. September, 9. Oktober, 20. November, 11. Dezember 1993, 8. Januar, 5. Februar, 5. und 26. März und 16. April 1994.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saisonübersicht auf der Homepage von Eric Roosendaal (niederländisch)

Sportveranstaltung in den Niederlanden
1993
Schachveranstaltung 1993
Schachveranstaltung 1994